Broad Cove kan verwijzen naar verschillende Canadese plaatsen:

Newfoundland en Labrador 
 Broad Cove (Trinity Bay), een dorp in het zuidwesten van Bay de Verde, aan Trinity Bay
 Broad Cove (Conception Bay), een dorp in het noordoosten van Bay de Verde, aan Conception Bay    
 Broad Cove (King Island), een voormalig dorp op King Island, ten zuiden van Newfoundland

Nova Scotia 
 Broad Cove (Nova Scotia), een dorp in Lunenburg County